Die Fuzion 100 Ilkley Trophy 2018 war ein Tennisturnier für Damen in Ilkley. Das Rasenplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 19. bis 24. Juni 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Ilkley